Рослик — фамилия.
 Рослик, Владимир (1941—1984) — врач, член Коммунистической партии Уругвая в годы уругвайской военной диктатуры
 Рослик, Павел Адамович (1919—1965) — командир мотострелкового батальона, капитан, Герой Советского Союза.